Менгс () — фамилия. Носители:

 Менгс, Анна Мария (1751—1792) — немецкая художница.
 Менгс, Антон Рафаэль (1728—1779) — немецкий живописец эпохи классицизма.